

Geografia
 Florø – città norvegese

Onomastica
 Floro – forma maschile del nome proprio di persona italiano femminile Flora

Persone
 Floro – prefetto del pretorio d'Oriente nel IV secolo
 Floro – martire cristiano del II secolo assieme col fratello Lauro
 Floro di Lione – teologo francese
 Giulio Floro – principe gallico
 Publio Annio Floro – storico e poeta romano del I secolo
 Antonio Floro Flores – calciatore italiano;
 Benito Floro – allenatore spagnolo